Eero Lehtonen – multiplista finlandese
 Jyri Lehtonen – ex cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Kari Lehtonen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Kati Lehtonen – ex fondista finlandese
 Kyösti Lehtonen – lottatore finlandese
 Mikko Lehtonen – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Mikko Lehtonen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Mikko Lehtonen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Mirja Lehtonen – fondista finlandese
 Riikka Lehtonen – pallavolista finlandese
 Riku-Petteri Lehtonen – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio finlandese